

Egipatske kraljice 
 Kleopatra I. (o. 204. – 176. pr. Kr.), seleukidska princeza i egipatska kraljica
 Kleopatra II. (o. 185. – 116. pr. Kr.), egipatska kraljica
 Kleopatra III. (161. – 101. pr. Kr.), egipatska kraljica
 Kleopatra IV. (138. – 135.), egipatska kraljica
 Kleopatra V. (95.- o. 69./68. pr. Kr.), egipatska kraljica
 Kleopatra VI., egipatska kraljica
 Kleopatra VII. (69. – 30. pr. Kr.), zadnja kraljica ptolemejskog Egipta

Astronomija 
 216 Kleopatra, asteroid neobičnog oblika, otkriven iz Pule 1880. godine

Filmska umjetnost 
 Kleopatra (1963), američki povijesni film.

Glazba 
 Kleopatra (glazbeni sastav, Split)